Csehország
Trnava település a Třebíči járásban
Trnava település a Zlíni járásban

 Horvátország
 Trnava, falu Gornji Bogićevci községben, Bród-Szávamente megyében
 Trnava, falu és község Eszék-Baranya megyében
 Trnava Cabunska, falu Suhopolje községben, Verőce-Drávamente megyében
 Velika Trnava, falu Hercegovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Trnava folyó Muraköz megyében

 Szerbia
Trnava a Novi Pazar községben, a Raškai körzetben

 Szlovákia
 Nagyszombat (szlovákul Trnava), város, a Nagyszombati kerület székhelye
 Trnava, patak

 Szlovénia
 Trnava, település Braslovče községben